Karl Schmoll von Eisenwerth ist der Name folgender Personen:

* Karl Schmoll von Eisenwerth (Industrieller) (1852–1936), österreichischer Unternehmer
 Karl Schmoll von Eisenwerth (Maler) (1879–1948), österreichischer Maler, Grafiker und Glaskünstler